Heinrich Bodinus ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Bodinus (1652–1720), deutscher Rechtswissenschaftler, siehe Heinrich Bode (Rechtswissenschaftler)
 Heinrich Bodinus (Zoologe) (1814–1884), deutscher Arzt und Zoologe